Le terme format de film peut renvoyer :
 à la photographie, voir Format de pellicule photographique ;
 au cinéma, voir Format de pellicule cinématographique.